Julio José Iglesias puede referirse a:

 Julio José Iglesias Preysler  (1973-), cantante, hijo de Julio Iglesias.
 Julio José Iglesias Rouget (1972-), futbolista español.